Björkliden kan syfta på:

 Björkliden – en ort i Lappland
 Björklidens GK – en golfklubb i Uppland
 Björklidens gårdsmuseum – ett museum på norra Ljusterö, Stockholms skärgård